Меноркское сражение () — битва произошедшая 20 мая 1756 года и окончившаяся поражением британцев от испано-французских войск. Сражение при Минорке было первым морским сражением Семилетней войны на европейском театре военных действий. Британское поражение привело к спорному решению военного трибунала в отношении командующего британскими войсками Джона Бинга, которого казнили по причине «отказа приложить все усилия» для ослабления осады британского гарнизона Минорки.

Предпосылки 
Великобритания опасалась за свой гарнизон на острове Минорка, который был под контролем британцев с 1708 года после войны за испанское наследство. Великобритания и Франция начали боевые действия ранее 1754 года (см. Франко-индейская война) и начало войны в Европе было не выгодно Великобритании которая опасалась высадки на свою территорию французских войск и старалась всячески оградить себя на подступах к Британии, поэтому обладание Миноркой было важно для Великобритании стратегически.

Ожидаемое движение французов на Минорку началось, но действия британской короны были несколько запоздалыми, и несмотря на данные разведки о значительных силах, вышедших из Тулона, адмирал Джон Бинг был вынужден отправиться к Минорке из Гибралтара всего с десятью военными кораблями, к тому же недоукомплектованными и в плохом состоянии.

По прибытии на остров небольшая эскадра Бинга и эскадра, базировавшаяся на Минорке застали остров наводнённым французскими войсками, а британский гарнизон находился в осаде в форте города Маон. Бинг отдал приказ освободить гарнизон от осады, но этому препятствовал французский флот, сражение было отложено на следующий день 20 мая.

Битва 
Против 12 французских Бинг выставил 12 своих самых больших кораблей. Противники построились в две линии, шли параллельным курсом, Бинг приказал атаковать каждому кораблю свой номер, а сам атаковал флагмана, но из-за плохих сигнальных возможностей того времени британский флот пришёл в некоторое замешательство и запоздал с атакой. Во время сражения Бинг действовал со значительной осторожностью, проявляя стандартные методы ведения боя. Из-за значительного превосходства французов в огневой мощи несколько британских судов были значительно повреждены, но ни одно не затонуло и не было захвачено французами. После военного совета, который пришёл к выводу, что освободить гарнизон не удастся, а дальнейшее сражение с превосходящим флотом французов бесперспективно, Джон Бинг принял решения уйти в обратно в Гибралтар.

Последствия 
Результатом сражения можно было бы считать ничью, но действия Бинга, отказавшегося от попытки освободить гарнизон и от дальнейшего преследования французского флота, привели к его жёсткой критике. Британское Адмиралтейство, возможно чтобы скрыть свои просчёты при подготовке к защите гарнизона Минорки, обвинило Бинга в нарушении Военного кодекса, и осудило Бинга военным трибуналом к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение на линейном корабле HMS Monarch в гавани города Портсмут 14 марта 1757 года.

В литературе 
Факт казни Джона Бинга упомянут в новелле Вольтера «Кандид»: «В этой стране мудро убить адмирала время от времени, чтобы дать храбрость другим» (").

Артуро Перес-Реверте в повести «Мыс Трафальгар» пишет: «В Англии к морю относятся серьёзно. Как то раз даже шлепнули одного адмирала, сунувшегося на Менорку. Расстреляли прямо после заседания трибунала. На палубе его собственного корабля».

Разное 
Один из участвовавших в битве британских кораблей — «HMS Dolphin» стал первым британским кораблём дважды совершившим кругосветное плавание, первый раз под командованием Джона Байрона, второй раз под командованием Самюэла Уоллиса.

В Сражении при Минорке принимал участие восемнадцатилетний мичман Артур Филлип, впоследствии ставший адмиралом и основателем первой постоянной европейской колонии в Австралии. Артур Филлип привёл в Ботани Бэй Первый флот и основал там первое поселение, а также исправительную колонию Сиднея.

Примечания

Литература 
 

Сражения в Средиземном море
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Франции
Сражения Семилетней войны
События 20 мая
Сражения 1756 года
История Балеарских островов